Oxford Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oxford Historic District (Georgia), ID-Nr. 75000603
 Oxford Historic District (Kentucky), ID-Nr. 79001031
 Oxford Historic District (Maryland), ID-Nr. 05001481
 Oxford Historic District (North Carolina), ID-Nr. 88000403
 Oxford Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 06001336